Миран Зупе (, род. 16 марта 1960) — словенский шахматист, международный мастер (1994), инструктор ФИДЕ (2015).

Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1983 и 1997 гг. (в 1983 г. разделил 3—4 места с Л. Гостишей, медаль получили оба шахматиста; в 1997 г. разделил 3—4 места с П. Шолном и обошел его по дополнительным показателям). Бронзовый призёр юношеского чемпионата Словении 1978 г.

Участник юношеского чемпионата Югославии 1978 г.

В составе клуба «SK Kovinar-Marles Maribor» серебряный призёр командных чемпионатов Словении 1977 и 1979 гг., бронзовый призёр командного чемпионата Словении 1990 г.

Участник мемориала В. Пирца 1990 г.

Победитель международных турниров в Будапеште (1993 и 1994 гг.). Призёр ряда международных турниров.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Зупе в базе Chessgames
 Личная карточка М. Зупе на сайте 365Chess
 Личная карточка М. Зупе на сайте 365Chess (ошибочно указано имя Милан)
 Личная карточка М. Зупе на сайте 365Chess (ошибочно написана фамилия)
 Выступление М. Зупе в Кубках европейских клубов

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам